Il doppio del torneo di tennis Challenger Ciudad de Guayaquil 1997, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Gábor Köves e Tomas Nydahl che hanno battuto in finale Diego del Río e Mariano Puerta 2-6, 6-3, 7-6.

Teste di serie 

 Kent Kinnear /  Greg Van Emburgh (primo turno)
 Brandon Coupe /  Paul Rosner (semifinali)

 Nelson Aerts /  Bernardo Martínez (primo turno)
 Óscar Ortiz /  André Sá (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Challenger Ciudad de Guayaquil 1997